Bauernblatt steht für Agrarzeitschriften:
 Deutsches Bauernblatt 
 Allgäuer Bauernblatt